Torgelow – città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Torgelow am See – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Torgelow – località del comune di Falkenberg nel Brandeburgo